Deux espèces de rémora sont appelés rémora commun
Remora remora
Echeneis naucrates, mais qui lui, est aussi appelé Rémora fuselé